Amerikai Egyesült Államok
 Gold Beach (Florida)
 Gold Beach (Maryland)
 Gold Beach (Oregon)